Лазарев, Николай:
 Лазарев, Николай Артемьевич (1863—1910) — русский писатель.
 Лазарев, Николай Васильевич (1895—1974) — советский токсиколог, основатель Ленинградской школы токсикологии.
 Лазарев, Николай Васильевич — поручик; Георгиевский кавалер, 25 сентября 1917.
 Лазарев, Николай Евгеньевич (род. 1970) — актёр театра и кино, народный артист России.
 
 Лазарев, Николай Никифорович (1908-?) — советский инженер-геолог, инженер-геофизик, лауреат Ленинской премии.